Isabelle Andréani (née en 1971), actrice.
 Isabelle Andréani (1923-2018), cantatrice.